Aapeli peut nommer:

 Simo Puupponen, écrivain finlandais
 Aapeli, centre commercial à Kuopio